Бассак — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Бассак — река в Камбодже и Вьетнаме, один из рукавов дельты Меконга